Příjmení Havran nosí více různých osobností:

 Josef Hawran (1830–1873) – rakouský politik ze Slezska 
 Ľubomír Havran – slovenský fotbalista
 Michal Havran – slovenský publicista
 Ivana Havranová – slovenská novinářka
 Jana Havranová  – česká operní pěvkyně

Podobné příjmení
Havránek

Česká příjmení
Slovenská příjmení